

Caratteristiche tecniche 
È un attaccante.

Carriera

Club 
Dal 2006 gioca nel Differdange 03.

Nazionale 
Ha preso parte ad 11 incontri della Nazionale Under-21 del suo paese.

Collegamenti esterni